Lužička Nisa, lijeva pritoka Odre, čini granicu Njemačke i Poljske
 Kladska Nisa, lijeva pritoka Odre, u njenom gorenjm toku, u Poljskoj
 Nisa (mitologija), nimfa iz grčke mitologije
 Nisa (pleme), pleme iz Nove Gvineje
 Nisa (Perzija), drevni perzijski grad
 44 Nysa, asteroid